Die Dienstagsfrauen steht für:

 Die Dienstagsfrauen … auf dem Jakobsweg zur wahren Freundschaft, deutscher Fernsehfilm von Olaf Kreinsen (2011)
 Die Dienstagsfrauen – Sieben Tage ohne, deutscher Fernsehfilm von Olaf Kreinsen (2014)
 Die Dienstagsfrauen – Zwischen Kraut und Rüben, deutscher Fernsehfilm von Franziska Meyer Price (2015)